

Toponimo

Francia 

Varennes, comune del dipartimento della Dordogna
Varennes, comune del dipartimento dell'Alta Garonna
Varennes, comune del dipartimento dell'Indre e Loira
Varennes, comune del dipartimento della Somme
Varennes, comune del dipartimento della Tarn e Garonna
Varennes, comune del dipartimento della Vienne
Varennes, comune del dipartimento della Yonne

 Varennes-Changy, comune del dipartimento del Loiret
 Varennes-en-Argonne, comune del dipartimento della Mosa
 Varennes-Jarcy, comune del dipartimento dell'Essonne
 Varennes-le-Grand, comune del dipartimento della Saona e Loira
 Varennes-lès-Mâcon, comune del dipartimento della Saona e Loira
 Varennes-lès-Narcy, comune del dipartimento della Nièvre
 Varennes-Saint-Honorat, comune del dipartimento dell'Alta Loira
 Varennes-Saint-Sauveur, comune del dipartimento della Saona e Loira
 Varennes-sous-Dun, comune del dipartimento della Saona e Loira
 Varennes-sur-Allier, comune del dipartimento dell'Allier
 Varennes-sur-Amance, comune del dipartimento dell'Alta Marna
 Varennes-sur-Fouzon, comune del dipartimento dell'Indre
 Varennes-sur-Loire, comune del dipartimento del Maine e Loira
 Varennes-sur-Morge, comune del dipartimento di Puy-de-Dôme
 Varennes-sur-Seine, comune del dipartimento di Senna e Marna
 Varennes-sur-Tèche, comune del dipartimento dell'Allier
 Varennes-sur-Usson, comune del dipartimento del Puy-de-Dôme
 Varennes-Vauzelles, comune del dipartimento della Nièvre

 Arbigny-sous-Varennes, comune del dipartimento dell'Alta Marna
 Champigny-sous-Varennes, comune del dipartimento dell'Alta Marna
 Charbonnières-les-Varennes, comune del dipartimento del Puy-de-Dôme
 Charette-Varennes, comune del dipartimento della Saona e Loira
 Courtemont-Varennes, comune del dipartimento dell'Aisne
 Saint-Loup-de-Varennes, comune del dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Pierre-de-Varennes, comune del dipartimento della Saona e Loira

Canada 

 Varennes, sobborgo di Montréal nello stato di Québec
 Varennes, sobborgo di Winnipeg nello stato di Manitoba

Pagine correlate 
 Varenne